Филлер — многозначный термин.

 Филлер — венгерская монета.
 Филлер — серия телесериала, не связанная с основным сюжетом.
 Филлер — наполнитель для локальных инъекций, используемых в контурной пластике лица без хирургического вмешательства.

Фамилия 
Филлер — фамилия; известные носители:
 Филлер, Зиновий Борисович (1932—1982) — советский актёр.
 Филлер, Луис (1911—1998) — американский историк-американист.
 Филлер, Самуил Ионович (1882—1954) — советский партийный и государственный деятель.
 Филлер, Сильвия (1953—1971) — аргентинский политический деятель.
 Филлер, Юлий Исаакович (род. 1932) — советский архитектор.

Прочее 
 «Filler» — компьютерная игра.

См. также 
 Фуллер